

Sigle 
 Model-View-Controller  – modello-vista-controllore, design pattern per lo sviluppo di interfaccia grafica
 Multiview Video Coding  – Codec video di stereoscopia

Codici 
 MVC – codice aeroportuale IATA del Monroe Country Airport di Monroeville (Stati Uniti)